Alfa Romeo F1 Team Stake je automobilový závodní tým Formule 1. Závodní stáj italské automobilky Alfa Romeo byla obnovena přejmenováním švýcarského týmu Sauber, dlouholetého účastníka mistrovství světa, před sezónou 2019. Závodní jezdeckou sestavu tvoří Fin Valtteri Bottas a Čou Kuan-jü, první čínský závodník účastnící se mistrovství světa Formule 1. Roli rezervního pilota zastává francouzský jezdec Théo Pourchaire.

Předchozí působení značky v šampionátu se odehrávalo v letech 1950 až 1951, a v letech 1979 až 1985.

Tituly jezdců: Giuseppe Farina – 1950, Juan Manuel Fangio – 1951

Přehled jezdců

Monoposty

Kompletní výsledky ve Formuli 1 

Poznámky
 Pohár konstruktérů se uděluje až od roku 1958.
 * Sezóna v průběhu

Reference

Externí odkazy 
 
 

Alfa Romeo
Týmy Formule 1